Hrvatska:
 Tomaševec (Klanjec), gradsko naselje Klanjeca
 Tomaševec (Sveti Ivan Zelina), gradsko naselje Svetog Ivana Zeline
 Tomaševec Biškupečki, naselje u općini Sveti Ilija, Varaždinska županija